Vorona se poate referi la:
 Vorona, Botoșani, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Botoșani, Moldova, România
 Vorona, Colomeea, comună în raionul Colomeea, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina
 Vorona, Kovel, sat în comuna Liubîtiv din raionul Kovel, regiunea Volînia, Ucraina
 Vorona, Ivano-Frankivsk, comună în județul Botoșani, Moldova, România
 Vorona (sit SCI), sit de importanță comunitară